Junior-VM i håndbold 1983 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 Junior-VM i håndbold 1983 (mænd)
 Junior-VM i håndbold 1983 (kvinder)